Universidade Eduardo Mondlane, principal universidade moçambicana.
 Universidade Estadual de Maringá, universidade brasileira fundada em 1969.
 União Espírita Mineira, entidade representativa espírita de Minas Gerais.

Desambiguação